This Girl steht für:

 This Girl (Cookin’-on-3-Burners-Lied), Lied von Cookin’ on 3 Burners (2009/2016)
 This Girl (Stafford-Brothers-Lied), Lied der Stafford Brothers (2014)
 This Girl, Lied von Kylie Minogue auf der Bonus-Disc zu Impossible Princess (1998)